Scharang ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Scharang (* 1969), österreichische Film- und Fernsehregisseurin, Drehbuchautorin und Radiomoderatorin
 Michael Scharang (* 1941), österreichischer Schriftsteller